Husein je ime/priimek več oseb:

 Husein, moško osebno ime
 Husein ibn Talal, kralj Jordanije
 Zakir Husein, indijski ekonomist (1897-1969)
 Husein II., kralj Jordanije (1913-)